Gunn kan syfta på:

 Gunn (valkyria) – en mytologisk gestalt
 Charles (Gunn) Gunn – en rollfigur i TV-serien Angel

Personer
 Gunn – ett nordiskt kvinnonamn, se Gun
 Gunn (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Gunn (auktor) – en auktorförkortning för flera personer

Geografi
 Gunn Valley – en dal i Kanada
 Mount Gunn – ett berg i Antarktis